Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2010 war die 35. Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 4. bis 15. Dezember 2010 im Ebla Cham Palace Hotel in der syrischen Hauptstadt Damaskus statt.

Weltmeister wurde der Thailänder Dechawat Poomjaeng, der sich damit für die Main Tour 2011/12 qualifizierte. Im Finale besiegte er den mehrfachen English-Billiards-Weltmeister und Snooker-Amateurweltmeister von 2003 Pankaj Advani mit 10:7.

Der Ire Rodney Goggins spielte im Vorrundenspiel gegen Konstantinos Mavroforos das fünfte Maximum Break der IBSF-WM-Geschichte. Das Spiel um Platz drei gewann Goggins mit 4:2 gegen den Thailänder Noppadol Sangnil.

Modus 
Die 80 teilnehmenden Spieler wurden in 11 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die vier Bestplatzierten jeder Gruppe und vier Gruppenvierte qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde, wobei 16 Spieler in der ersten Runde ein Freilos erhielten.

Finalrunde

Finale

Century-Breaks

Weblinks 
 2010 World Amateur Championship – Men bei CueTracker

Einzelnachweise 

2010
Snookerveranstaltung 2010
Billardturnier in Syrien
Sportveranstaltung in Damaskus